Tupersuartuut bezeichnet:
 Tupersuartuut (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tupersuartuut (Insel, Akia), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tupersuartuut (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tupersuartuut (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tupersuartuut (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tupersuartuut (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tupersuartuut (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland